Land Rover Freelander er en kompakt SUV bygget af Land Rover. Modellen kom på markedet i starten af 1998 og blev i to generationer produceret frem til slutningen af 2014. Det sidste facelift fandt sted i august 2012, hvor også kabinen blev modificeret.

Freelander blev den 28. februar 2015 afløst af en ny model med navnet Discovery Sport.


Freelander (type LN, 1997−2006) 

I efteråret 1997 begyndte produktionen af den første modelgeneration af Freelander. I modsætning til sine større brødre Discovery og Defender var modellen ikke en rigtig offroader, men derimod en SUV. Introduktionen fandt sted i starten af 1998.

Som såkaldt "Softroader" var Freelander mærkets første SUV og grundlægger af denne bilklasse. Den første generation fandtes dels som tredørs med blødt tag ("Soft-Top") og som femdørs med normalt tag.

I slutningen af 2003 blev Freelander optisk modificeret med ændret kølergrill, front- og hækskørter samt nye baglygter.

Frem til 2004 var Freelander den mest solgte SUV i Europa og frem til produktionens afslutning i efteråret 2006 også den mest solgte SUV i Storbritannien.

Tekniske data

Freelander (type LF, 2006−2014) 

I oktober 2006 kom anden generation af Freelander på markedet med en diesel- og en benzinmotor. I modsætning til forgængeren findes modellen kun som 5-dørs stationcar.

Dieselmotoren fra PSA Peugeot Citroën (type DW12) med et slagvolume på 2179 cm³ kan yde fra 110 kW (150 hk) til 140 kW (190 hk), og fås både med manuelt- og automatgear. Benzinmotoren på 3192 cm³ yder 171 kW (233 hk) og er som standard udstyret med en 6-trins automatgearkasse leveret af Aisin-Warner. Siden maj 2009 har alle dieselversioner med manuelt gear haft start/stop-system som standardudstyr.

Facelifts 
I august 2010 blev dieselmotorerne med 150 (2,2 TD4) og 190 (2,2 SD4) hk omstilt til Euro5 og fik reduceret brændstofforbruget. Samtidig fik modellen et udvendigt facelift med nye kofangere og en ny kølergrill.

Et yderligere facelift fulgte i sommeren 2012, hvor V6-motoren med 171 kW (233 hk) blev afløst af en firecylindret turbomotor med 177 kW (241 hk). Kabinen blev modificeret, og for- og baglygterne fik nyt layout.

I november 2014 udgik Freelander af produktion.

Tekniske data

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1999, 2002, 2010 og 2013 (på tysk og fransk)

Eksterne henvisninger 

 

Freelander
SUV'er
Stationcars
Biler introduceret i 1997
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne